Raphia est un genre de palmiers de la famille des Arecaceae.
 Raphia est le nom grec de la ville palestinienne de Rafah, utilisé pour désigner la bataille de Raphia qui opposa dans l'Antiquité l'Égypte lagide à l'Empire séleucide.